Смородовка — деревня на севере центральной части Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Добрывичская волость».

Расположена в 31 км к северу от райцентра Бежаницы; к западу от Шилово (близ железной дороги Новосокольники — Бежаницы — Дедовичи — Дно).

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составила 72 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района